José Gregorio Monagas (gemeente); gemeente in Venezuela
 José Gregorio Monagas (president) (1795-1858); president van Venezuela